

Televisie 
Brotherhood (televisieserie), een televisieserie die liep van 2006 tot en met 2008
Brotherhood (Britse serie), Britse televisieserie uit 2015

Films 
The Brotherhood (1968), een dramafilm uit 1968
The Brotherhood (1991), een film uit 1991
Brotherhood (film), een Amerikaanse thriller/dramafilm uit 2010

Muziek 
The Brotherhood (rapgroep), een Britse rapgroep

Overig 
Assassin's Creed: Brotherhood, een computerspel
Engelse benaming voor Broederschap